PS2 ou PS/2 pode se referir à:

 PlayStation 2 - um console de sexta geração produzido pela Sony.
 IBM Personal System/2 (IBM PS/2) - uma família de computadores pessoais lançada em 1987.
 PS/2 - um padrão de interface para teclados e mouses para computadores pessoais, lançados pela família IBM PS/2.
 Phantasy Star II - o segundo jogo da série de RPG Phantasy Star.
 Pokémon Stadium 2 - o segundo jogo da série Pokémon Stadium para Nintendo 64.

Desambiguação